Се́верный поля́рный круг — один из двух полярных кругов и самая северная из пяти выделенных параллелей, отмечаемых на географических картах; самая северная широта среди тех, на которых центр солнечного диска в полдень виден в декабрьское солнцестояние, и, в то же время, самая южная широта среди тех, в которых центр солнечного диска в полночь виден в июньское солнцестояние, и севернее которой бывают полярные дни и ночи.

Северный полярный круг находится на 66°33′44″ (66,5622°) к северу от экватора. Область к северу от северного полярного круга называется Арктикой, в России также — Заполярьем, к югу от него находится северный пояс умеренного климата. Аналогичная параллель в южном полушарии называется Южный полярный круг, а область южнее неё называется Антарктикой. Длина полярного круга 15948 км.

Положение полярного круга не является фиксированным; он проходит приблизительно. Его широта зависит от наклона оси вращения Земли, который колеблется в пределах более 2° в течение 41 тысяч лет из-за приливных сил. В настоящее время Северный полярный круг дрейфует на север со скоростью около  в год.

Северный полярный круг проходит ровно посередине широтного пояса, в котором бывает полярный день, но не бывает полярной ночи.

В связи с суровостью климата Арктики лишь небольшое количество людей живёт за полярным кругом. Крупнейшими городами за Северным полярным кругом являются Мурманск, Норильск, Апатиты, Североморск, Воркута и Тромсё. Город Салехард расположен непосредственно на Северном полярном круге.

В Арктике Солнце находится над горизонтом в течение 24 непрерывных часов, по крайней мере, один раз в год (и, следовательно, видно в полночь), и ниже горизонта в течение 24 непрерывных часов, по крайней мере, один раз в год (и, следовательно, не видно в полдень).

Этимология 
Слово Арктика происходит от древнегреческого слова ἀρκτικός (arktikos: «рядом с Медведицей, северный»), и от слова ἄρκτος (Арктос, «медведь»).

Полночное солнце и полярная ночь 

Полярный круг — это самая южная широта в северном полушарии, в которой центр Солнца может оставаться над или под горизонтом непрерывно в течение двадцати четырёх часов; в результате, по крайней мере, один раз в год в любом месте за Полярным кругом солнце видно в местную полночь, и, по крайней мере, один раз в год не видно в полдень.

Непосредственно на Полярном круге эти события происходят, в принципе, ровно раз в год: в день июньского и декабрьского солнцестояний соответственно. Однако из-за атмосферной рефракции и миражей, а также из-за того, что солнце выглядит как диск, а не как точка, часть полуночного солнца можно увидеть в ночь северного летнего солнцестояния примерно до 50 минут (′) (90 км) к югу от полярного круга; аналогично, в день северного зимнего солнцестояния часть солнца может быть видна примерно до 50' северной части Полярного круга. Это верно на уровне моря; эти пределы увеличиваются с возвышением над уровнем моря, хотя в горных районах часто отсутствует прямой обзор истинного горизонта.

Проживание человека 

Только четыре миллиона человек живут к северу от Полярного круга из-за сурового климата; тем не менее, некоторые районы были заселены коренными народами на протяжении тысячелетий. Они сегодня составляют 10 % населения региона. Около десяти тысяч лет назад волны людей мигрировали из Восточной Сибири через Берингов пролив и поселились в Северной Америке.

Самые большие общины к северу от Полярного круга проживают в России, Норвегии и Швеции: Мурманск (население 295 374), Норильск (178 018), Тромсё (75 638), Апатиты (54 374) и Воркута (52 292). Рованиеми (62 667) в Финляндии является крупнейшим поселением в непосредственной близости от полярного круга, он находится на расстоянии  к югу от Полярного круга.

В противоположность этому, в крупнейшем североамериканском сообществе к северу от полярного круга Сисимиут (Гренландия) проживает около 5000 человек. Из арктических общин в Канаде и Соединенных Штатах, Уткиагвик, Аляска является крупнейшим поселением с населением около 4000 человек.

География 

 Длина Северного Полярного круга составляет около  км. Площадь к северу от Полярного круга составляет около  км² и покрывает примерно 4 % поверхности Земли.
Полярный круг проходит через Северный Ледовитый океан, Скандинавский полуостров, Северную Азию, Северную Америку и Гренландию. Территория внутри Полярного круга разделена между восемью странами: Норвегией, Швецией, Финляндией, Россией, США (Аляска), Канадой (Юкон, Северо-Западные территории и Нунавут), Данией (Гренландия) и Исландией (здесь Полярный круг проходит через небольшой остров Гримсей).

Климат 

Климат внутри Северного полярного круга, как правило, холодный, но прибрежные районы Норвегии имеют в целом мягкий климат в результате воздействия тёплого течения Гольфстрима, который делает порты северной Норвегии и северо-запада России незамерзающими круглый год. Внутри Полярного круга лето может быть довольно теплым, а зима очень холодная. Например, летние температуры в Норильске иногда достигают +30 °C, в то время как зимние температуры часто опускаются ниже −50 °C. Cуровость климата обусловлена, прежде всего, недостаточным количеством тепла, получаемого от Солнца полярными регионами. Главной особенностью радиационного режима арктической зоны является то, что в течение полярной ночи поступления солнечной радиации не происходит, в результате в течение 50—150 суток происходит непрерывное выхолаживание подстилающей поверхности. В полярных районах количество осадков мало, в то время как в субполярных, где доминируют западные ветра, — несколько выше. Испарение в Северном Ледовитом океане меньше, чем количество осадков.

В зимний период (продолжительностью более 6,5 месяцев) над океаном располагается устойчивая область высокого давления (арктический антициклон), центр которой смещён относительно полюса в сторону Гренландии. На колебания температуры в Арктике оказывают влияние арктическая и тихоокеанская декадная осцилляции, с которыми связано распространение температурных аномалий вблизи Атлантического и Тихого океанов, соответственно. С начала XX века наблюдаются изменения климата в Арктике. В период 1990—2000-х годов к естественным колебаниям добавляется дополнительное внешнее воздействие, предположительно антропогенного происхождения, что даёт большую амплитуду отклонений температур от среднегодовой. Потепление ускорилось в 2000-е годы и более всего проявилось в летние месяцы. Абсолютный рекорд повышения среднегодовых температур был зафиксирован в 2007 году, затем наблюдалось небольшое понижение.

Места вдоль Полярного круга 
Начиная с нулевого меридиана в направлении на восток, Северный полярный круг проходит через следующие географические объекты:

См. также 
 Полярный круг
 Южный полярный круг
 Народы Арктики

Ссылки 
 Terra Incognita: Исследование канадской Арктики - Исторический очерк о ранних экспедициях в Канадскую Арктику, иллюстрированный картами, фотографиями и рисунками
 Полезные константы " См .: Наклон эклиптики

Примечания 

Арктика
Широта